Antôniocarlense – abitanti di Antônio Carlos (Minas Gerais)
Antôniocarlense – abitanti di Antônio Carlos (Santa Catarina)